Cundiff steht für:

Geographie:
 Cundiff (Kentucky), gemeindefreies Gebiet in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Cundiff (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten

Personen:
 Billy Cundiff (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl Cundiff (* 1941), US-amerikanischer Diplomat
 Frederick Cundiff (1895–1982), britischer Politiker
Steven Cundiff, US-amerikanischer Physiker